Trichoplusia deserticola är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild 1913. Trichoplusia deserticola ingår i släktet Trichoplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
deserticola